

TIB 
 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), een Nederlands overheidsorgaan
 Technische Informationsbibliothek, een grote Duitse bibliotheek
 Târgul International București, "Internationale Beurs van Boekarest", een gebouwencomplex in Roemenië 
 Three Imaginary Boys, muziekalbum van The Cure

Tib, TiB, tib 
 Tibet (doorverwijspagina)
 Tiberius (doorverwijspagina)
 Tebibyte (TiB), een eenheid van hoeveelheid informatie 
 Tilburgs (tib), dialect met onofficiële taalcode tib